Путо — использовавшаяся русскими охотниками на медведя сеть из толстых веревок, накидываемая, для безопасности, на чело (отверстие) берлоги..
 Путо — часть конечности лошади, между пястной костью и копытом.

Персоналии
 Путо, Клод (1724—1775) — французский хирург.

Объекты Китая
 Путо (Шанхай) (普陀) — район Шанхая;
 Путо (Чжоушань) (普陀) — район городского округа Чжоушань провинции Чжэцзян;
 Путо (храм) — обширный храмовый комплекс в городе Чэндэ, провинция Хэбэй;
 Путо (гора) — остров в составе архипелага Чжоушань, провинции Чжэцзян; одна из четырёх священныx гор Китая.

Примечания